Pniów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Pniów, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Pniów, village de la voïvodie de Lubusz
 Pniów, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Pniów, village de la voïvodie de Silésie